Black Forest – comune del Colorado
 Black Forest – nome inglese della Foresta Nera
 Black Forest – film del 2010 scritto e diretto da Gert Steinheimer
 Black Forest – film del 2012 scritto e diretto da Patrick Dinhut
 Black Forest Open – torneo professionistico di tennis